Beddington bezeichnet:

 einen Stadtbezirk in London, siehe London Borough of Sutton
 eine Kleinstadt in den USA, siehe Beddington (Maine)

Beddington ist der Familienname von
 John Beddington (* 1945), britischer Populationsbiologe
 Roy Beddington (1910–1995), britischer Illustrator und Autor